Симона де Бовуар (фр. Simone de Beauvoir (фр. вимова: [simɔn də boˈvwaʁ]), 9 січня 1908, Париж — 14 квітня 1986) — французька письменниця.
 11385 Бовуар (11385 Beauvoir) — астероїд головного поясу.

Див. також

 Бовуар (муніципалітет)